International Hockey League (IHL) kan avse:

International Hockey League (1929–1936) – ishockeyliga i USA och Kanada åren 1929–1936
International Hockey League (1945–2001) – ishockeyliga i USA och Kanada åren 1945-2001
International Hockey League (2007–2010) – ishockeyliga i USA och Kanada som tidigare hetat Colonial Hockey League och United Hockey League
International Ice Hockey League – en föregångare till ryska superligan i ishockey 1993-1996
International Professional Hockey League – i centrala-östra Nordamerika 1904–1907